

Animaux 
 Le Boomslang (Dispholidus typus) est un serpent venimeux.

Objets 
 La Boomslang est une souris de la marque Razer.

Serpent (nom vernaculaire)
Colubrinae